Конін — девіз правління імператора Японії

Конін — місто на правах повіту в Великопольському воєводстві
 Конін — село в гміні Нове Мястечко Новосольського повіту Любуського воєводства
 Конін — село в гміні Паб'яніце Паб'яницького повіту Лодзинського воєводства
 Конін — село в гміні Рендзіни Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Конін — село в гміні Пневи Шамотульського повіту Великопольського воєводства
 Конін — село в гміні Львувек Новотомиського повіту Великопольського воєводства